Ordet alder har flere betydninger:
 Hovedbetydning: Alder - hvor gammelt nogen eller noget er - typisk målt i år.
 Alder (geologi)
 Jordens alder
 Fugles alder

Andet
 Alder (månekrater)

Navn
 Don Alder
 Kurt Alder

Se også 
 Alderdom
 Fødedygtige alder
 Den farlige alder